„Князът“ е български игрален филм от 1970 година на режисьора Петър Б. Василев, по сценарий на Банчо Банов и Петър Б. Василев. Оператор е Цанчо Цанчев. Музиката във филма е композирана от Симеон Пиронков.

Състав

Актьорски състав

Творчески и технически екип

Външни препратки 
 
 
 

Български биографични филми
Български филми от 1970 година
Филми на Петър Б. Василев
Филми, снимани във Видин